Termine – in diritto, evento a venire e certo, al cui verificarsi un ordinamento giuridico subordina determinati effetti giuridici
Termine –  in linguistica, è l'unità lessicale in grado di contribuire alla descrizione di un dominio
Termine – in matematica, sinonimo di addendo e, per estensione, di elemento di una serie
Termine – in logica, oggetto matematico generalmente costruito a partire da funzioni (in particolare, costanti) e/o variabili
Termine – dio romano, protettore dei confini
Termine – scultura rappresentante una figura umana su un piedistallo svasato
Termine – frazione di Cagnano Amiterno
Colle del Termine – rilievo dei Monti Reatini